Birthday signifie anniversaire en anglais et peut désigner :

Cinéma 

 , titre anglais de , film azeri de Rasim Ojagov sorti en 1977 ;
 Birthday, film dramatique sud-coréen sorti en 2019.

Télévision 

 , titre original de Anniversaire,  de la  d ;
 , titre original de La Grande Fête,  de la  de Dynastie () ;

 , titre original du  de la 1 saison de Joe 90 ;
 , titre original de Triste Anniversaire, 1 épisode de la  de  ().

 Musique 

 Artiste 

 , groupe japonais formé en 2006.

 Chanson 

 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Katy Perry présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Selena Gomez présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;, chanson de Rihanna présente sur l’album  sorti en .

 Album 

 , album de  sorti en 1972 ;

 B'Day, album de Beyoncé sorti le  ;

 , album de The Association sorti en  ;
 Birthday, album de ClariS sorti le  ;

 , EP des The Crüxshadows sorti le  ;
 , EP d'Infected Mushroom sorti le  ;

 ''''', album de Keaton Henson sorti le .

Voir aussi